Borsuczyno – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Borsuczyno – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.
Borsuczyno – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze.
Borsuczyno – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
Borsuczyno – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
Borsuczyno – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.